Língua mam — língua maia falada na Guatemala pelo povo mam
 Mames — um povo maia da Guatemala

Desambiguação